Каргова:

 Каргова — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Зелёногурский повят.
 Каргова — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Зелёногурский повят, Любушское воеводство.
 Каргова — река в России, протекает в Архангельской области.